Micheletto – cognome italiano
 Giovanni Micheletto – ciclista su strada italiano